Osoby o tym nazwisku:
 László Antal – węgierski językoznawca
 Róbert Antal – węgierski piłkarz wodny

Inne:
 (6717) Antal – planetoida z pasa głównego asteroid 
 Antal International – brytyjska agencja rekrutacyjna